AON est un code qui signifie :
 kwanza angolais, l'ancienne monnaie de l'Angola, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 .

Aon est un nom :
 Aon, un monde imaginaire développé pour des livres-jeu et un jeu de rôle ;
 Aon, une entreprise de courtage d'assurance, courtage de réassurance et de conseil en ressources humaines ;
Aon, un des fils de Neptune.

Le groupe de lettres « aon » est un trigramme de l'alphabet latin.

Source et référence